Der Begriff Zentralkommando bezeichnet:

 das Zentralkommando der US-amerikanischen Streitkräfte United States Central Command
 das Zentralkommando der israelischen Streitkräfte: Israelisches Zentralkommando
 das Gendarmerie-Zentralkommando in Österreich